Die Cathay Pacific Sun Hung Kai Financial Hong Kong Open 2016 fanden vom 23. bis 28. August 2016 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Titelverteidiger waren Mohamed Elshorbagy, der Cameron Pilley im Finale mit 3:0 besiegte, sowie Nicol David, die im letzten Jahr Laura Massaro im Endspiel in drei Sätzen bezwang und zum zehnten Mal in Folge das Turnier gewann. Bei den Herren siegte in diesem Jahr Ramy Ashour bei den Herren nach einem Finalsieg gegen Karim Abdel Gawad. Bei den Damen setzte sich Nouran Gohar im Endspiel gegen Amanda Sobhy in vier Sätzen durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Yip Tsz-Fung bei den Herren und Ho Tze-Lok bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2016
PSA World Tour 2016/17
PSA World Tour der Damen 2016/17